Esistono più comuni francesi con questo nome

Trémont – Maine e Loira
Trémont – Orne